1. mistrovství světa  v házené o sedmi hráčkách proběhlo ve dnech 13. – 20. července v Bělehradě a Virovitici v Jugoslávii.

Turnaje se zúčastnilo devět týmů rozdělených do tří tříčlenných skupin, z nichž první dva postoupily do semifinálových skupin. Vítězové semifinálových skupin hráli finále, týmy na druhém místě hrály o třetí místo a týmy na třetím místě o páté místo. Týmy, které v základních skupinách skončily na třetím místě hrály o 6. – 9. místo. Mistrem světa se stalo družstvo Československa.

Výsledky a tabulka

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Semifinálové skupiny

Skupina A

Skupina B

Finále 
 Československo –  7:1 (3:1)

O 3. místo 
 –  SRN	9:6 (4:4)

O 5. místo 
 – 	10:6 (3:3)

O 7. - 9. místo

Soupisky 
1.  Československo

Trenér: Karel Hošťalek a Ladislav Gross.

2.  Maďarsko

3.  Jugoslávie

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 (de) Házená na The-Sports.org
 (en) Sportovní statistiky
 (en) Oficiální stránky IHF
 (de) sport-komplett.de
 (cs) Archiv časopisů

Mistrovství světa v házené žen
Házená v roce 1957
Házená v Jugoslávii